

Авіація 

Авіатор — людина, професія якої пов'язана з авіацією.
 Льотчик
 Авіаконструктор
 Авіатехнік

Флот 
 Авіатор (гідрокрейсер) — гідрокрейсер ВМС УНР та ВМС УД

Музика 
 Авіатор — музичний гурт

Кіно 

 Авіатор (фільм, 1929) — комедійний фільм, вважається загубленим
 Авіатор (фільм, 1985) — пригодницький фільм за участю Крістофера Ріва
 Авіатор — оскароносний фільм Мартіна Скорсезе 2004 року
 Авіатори (телепрограма) — телепрограма про авіацію, яка виходила на каналі НТВ у 2006–2011 рр.

Література 
 Авіатор — новела, перша письменницька робота Антуана де Сент-Екзюпері

Див. також 
 Авіаторські окуляри
 Honda Aviator — моторний скутер виробництва Honda Motorcycle і Scooter India Pvt. Ltd.